Pleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Pleitner (1863–1925), oldenburgischer Seminaroberlehrer, Journalist, Historiker, Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
 Hans Jobst Pleitner (* 1935), Schweizer Ökonom
 Jan Pleitner (* 1984), deutscher Künstler und Maler